

Sigle 
 Schutzstaffel ("reparti di difesa") – unità d'élite del Terzo Reich
 Waffen-SS ("SS combattenti") – ramo militare delle Schutzstaffel
 SS-Totenkopfverbände ("SS unità testa di morto") – ramo delle Schutzstaffel adibito alla custodia dei lager
 Allgemeine-SS ("SS generali" o "generiche") – specialità della Schutzstaffel
 Germanische-SS ("SS germaniche") – Schutzstaffel formate nelle nazioni annesse al Terzo Reich tra il 1939 ed il 1945
 Strada statale 
 Stricto sensu – locuzione latina
 Super Saiyan (talvolta SSJ) – trasformazione presente nel manga Dragon Ball tipica della razza Saiyan.
 ss. – in bibliografia, per indicare le pagine seguenti
 Società semplice – il tipo più elementare di società
 Submersible Ship – sigla HCS per identificare il sottomarino convenzionale d'attacco
 Standard Swallow (in seguito Swallow Sidecar Company) – prima denominazione della casa automobilistica Jaguar

Cristianesimo
 Santa Sede
 Sua Santità
 Santi (SS.) – prefisso utilizzato usualmente nell'indicazione plurale di più santi, per esempio nei calendari
Santissimo (Ss.)

Alfabeto 
ß – lettera dell'alfabeto tedesco che corrisponde al suono italiano della "doppia S"

Codici 
 SS – codice vettore IATA di Corsair International
 ss – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua swati
 SS – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Sudan del Sud
 SS – vecchio codice ISO 3166-2:AZ di Shusha (Azerbaigian)
 SS – codice ISO 3166-2:CV della Contea di São Salvador do Mundo (Capo Verde)
 SS – codice ISO 3166-2:ES di Guipúzcoa (Spagna)
 SS – codice ISO 3166-2:ID di Sumatra Meridionale (Indonesia)
 SS – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Sassari (Italia)
 SS – codice ISO 3166-2:SV del dipartimento di San Salvador (El Salvador)
 SS – codice United States Department of Defense per missile superficie-superficie

Informatica 
 .ss – dominio di primo livello del Sudan del Sud
SS – Slow Start (Telecomunicazioni)

Sport 
 SS – abbreviazione di "Società Sportiva" nella denominazione di squadre sportive
 SS – nei ruoli del baseball, interbase (shortstop)
 SS – abbreviazione di strong safety, ruolo del football americano
 SS – nei rally, Special Stage (Prova Speciale)

Altro 
 SS – sigla automobilistica di Sassari
 SS – sigla britannica utilizzata per indicare i battelli a vapore (steamship)
 Amido sintasi – in inglese SS (Starch synthase)
SS – sigla usata per indicare auto sportive

Altri progetti